Уильям Джаксон (; Чичестер, 1582 — Ламбет, 4 июня 1663) —  (1633—1649), 77-й архиепископ Кентерберийский (1660—1663).

Биография

Происхождение 
Уильям Джаксон был вторым сыном Ричарда Джаксона, архивиста и казначея . Его дед Джон Джаксон жил в Лондоне, поскольку семья Джаксонов в течение долгого времени была связана с одной из так называемых  — , ведущей свою историю от средневековой ремесленной гильдии.

Ранние годы 
Уильям начал своё образование в  при Чичестерском соборе и в 1595 году продолжил его в , основанной в 1561 году членами всё той же компании Merchant Taylors. В 1602 году он поступил колледж Иоанна Богослова Оксфордского университета, который окончил в 1603 году со степенью  (вероятно, в 1622 году он получил степень ).

По окончании университета Джаксона избрали преподавателем колледжа Иоанна Богослова, в 1606 году он был посвящён в дьякона, а в 1607 — в священника. В 1610 году он был назначен викарием прихода Сент-Джайлз в Оксфорде, в 1616 году оставил приход, став ректором церкви в  (Оксфордшир).

В 1611 году Джаксон в качестве члена колледжа сыграл заметную роль при выборах Уильяма Лода президентом колледжа Святого Иоанна, в 1621 год тот, в свою очередь, помог Джаксону занять это место после отставки Лода. В 1626—1627 и 1627—1628 учебных годах Уильям Джаксон занимал должность вице-канцлера Оксфордского университета, обратил на себя внимание короля Карла I и в конце 1627 года стал королевским капелланом, а в 1628 — деканом Вустерского собора.

Иерарх и государственный деятель 
В 1632 году Джаксон возглавил коллегию королевских капелланов в должности , в 1633 году Карл собирался назначить его на  Херефорда, но ещё до рукоположения Джаксона ситуация изменилась. После смерти архиепископа Кентерберийского Джорджа Эббота  Уильям Лод был перемещён на Кентерберийскую кафедру, а Уильям Джаксон стал  и заменил Лода в должностях декана королевских часовен, но оставил место клерка Кабинета. В бумагах архиепископа Лода сохранились упоминания о проблемах Лондонской епархии при Джаксоне — в частности, он отмечал низкий уровень церковной дисциплины приходских священников.

В 1636 году Джаксон стал лордом-казначеем Англии, то есть первым епископом на государственной должности с XV века (одновременно он вошёл в число членов Тайного совета). Можно предположить, что епископ Лондонский считал новый род своих занятий чуждым для себя и поэтому счёл за благо не производить в финансовом ведомстве радикальных перемен (он даже не вернул под прямое управление короны таможни, оставив их в руках частных откупщиков). Исследователи отмечают повышение доходов казны в период участия Джаксона в фискальных делах королевства, однако епископ ушёл в отставку с несвойственного ему доходного места в 1641 году, спустя короткое время после обвинения в государственной измене и казни Томаса Вентворта, которого он безуспешно пытался защитить.

Англиканин среди пуритан 
В 1640 году  (совместное собрание духовенства и мирян двух важнейших провинций Англиканской церкви) одобрила так называемые , встреченные пуританами как незаконное посягательство на их свободы. Джаксон был одним из пяти епископов, отсутствовавших в Палате лордов в день, когда каноны подлежали утверждению, поэтому в 1641 году Долгий парламент не подверг его процедуре импичмента. С началом Гражданской войны Джаксон никаким образом не участвовал в боевых действиях против парламента и не оказывал содействия королевской армии, в силу чего ему было разрешено жить в Фулхэме до тех пор, пока не был продан  (резиденция ). Последующие революционные годы Джаксон провёл в имениях своего брата Джона в Суссексе и Глостершире (по другим сведениям — в Уорикшире). Тем не менее, в 1644 году на процессе архиепископа Кентерберийского Лода он выступал в защиту подсудимого, а в 1648 году участвовал в переговорах короля Карла с парламентом на острове Уайт, позднее оставался с ним в ходе суда и на эшафоте в 1649 году, а также организовал похороны казнённого в разорённой домовой часовне Святого Георгия Виндзорского замка, без отпевания. В 1649 году Джаксон был лишён титула епископа Лондонского и в 1650-х оставался действующим англиканским священником в Литтл Комптоне (Глостершир).

Архиепископ Кентерберийский 
В августе 1660 года Уильям Джаксон вернулся в Лондон, и 3 сентября того же года новый король Карл II дал согласие на вручение Джаксону Кентерберийской архиепископской кафедры, пустовавшей после казни Уильяма Лода в 1645 году. В силу преклонного возраста он уступил многие свои полномочия в управлении церковью епископу Лондонскому Гилберту Шелдону, не проявлял сколь-нибудь определённого отношения к церковному нонконформизму, но уделял много внимания возмещению материального ущерба, понесённого Англиканской церковью; его также обвиняли в непотизме. Только в 1663 году Джаксон вновь вошёл в Тайный совет.

Уильям Джаксон умер неженатым и бездетным 4 июня 1663 года в Ламбете и похоронен 9 июля 1663 года в часовне колледжа Иоанна Богослова, своей alma mater.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Brian Quintrell Juxon William//Oxford Dictionary of National Biography

Государственные деятели Англии
Церковные деятели XVII века
Выпускники Оксфордского университета
Епископы Лондона
Архиепископы XVII века
Англиканские архиепископы Кентерберийские